2 miejscowości w Polsce: 
 Koziel – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży 
 Koziel – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków